Korsakow (miasto w Rosji)
 Nikołaj Rimski-Korsakow (1844-1908), kompozytor
 Siergiej Korsakow (1854-1900), lekarz, psychiatra
 zespół Korsakowa
 Aleksander Rimski-Korsakow (1753-1840), generał
 Siemion Korsakow (1788-1853), homeopata i wynalazca karty dziurkowanej